Echipa națională de fotbal a Timorului de Est este naționala de fotbal a Timorului de Est (Timor-Leste) și est controlată de Federația de Fotbal din Timorul de Est. Timorului de Est s-a afiliat FIFA pe 12 septembrie 2005.

Campionatul Mondial

Cupa Asiei

AFC Challenge Cup 

 2006 - A fost selectată pentru a participa, dar a fost înlocuită
2008 -  A fost selectată pentru a participa, dar s-a retras

Legături externe 
 Profile at FIFA.com 
 Profile at the-AFC.com 
 Profile at AFF Suzuki Cup Site 
 Profile at AFF Site 
 Timor-Leste at National-Football-Teams.com

Echipe naționale de fotbal asiatice
Fotbal în Timorul de Est